Вірме́нський календа́р () — календар, що використовує вірменські числа для позначення дат. Він розпочинається з 552 р. від Р. Х., як і загалом Вірменська ера.

Рік переважно позначається спеціальними буквами, наприклад, ԹՎ.

Для того, щоб перетворити рік вірменського календаря у григоріанський, потрібно лише додати до нього 551. Наприклад, 1467 рік за вірменським календарем це 2018 рік (1467+551) за григоріанським календарем.

Див. також 
 Вірменська абетка
 Вірменська система числення

Посилання 
 В. В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. Вспомогательные науки для церковной истории

Календарі
Вірменська апостольська церква